Blooming Prairie puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Blooming Prairie, ciudad en Minnesota;
Municipio de Blooming Prairie, en Minnesota;
Municipio de Blooming Prairie, en Dakota del Norte;